Jméno a příjmení Antonín Wildt neslo několik osob:
 Antonín Wildt (fotograf) (1875–?) – fotograf působící v Českých Budějovicích a Praze
 Antonín Wildt (sochař) (1830–1883) – sochař působící v Praze